Далила Якупович (; ) — словенская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; член сборной команды Словении на Кубке Федерации по теннису.

Общая информация 
Якупович научилась играть в теннис в возрасте шести лет. Она предпочитает корты с твёрдым покрытием.

Спортивная карьера 

Якупович сыграла свой первый турнир из цикла ITF в 2007 году. В одиночном разряде в качестве профессионала она выступила впервые в основной сетке в марте 2008 года в Анталии. Она выиграла свой первый матч в основной сетке турнира ITF в Бухаресте в июле 2008 года. В Митилини в сентябре 2008 года она была в четвертьфинале. В июне 2009 года Якупович выиграла первый профессиональный титул в парном разряде на 10-тысячнике ITF в Испании. Первый финал в одиночном разряде она сыграла в сентябре 2009 года в Бангалоре. Победным первым турниром в одиночках для Якупович оказался 10-тысячник в Аурангабаде в марте 2012 года.

В феврале 2014 года Якупович дебютировала за сборную Словении в розыгрыше Кубка Федерации.
В апреле Якупович приняла участие в своём первом турнире WTA-тура, пройдя квалификацию в Монтеррее. 

9 апреля 2017 года в Монтеррее Якупович в дуэте Надеждой Киченок проиграла в своём первом финале WTA в парном разряде. В конце месяца пара Киченок и Якупович уже смогла выиграть титул, став чемпионками турнира в Стамбуле. Ещё в один парный финал WTA Якупович вышла в октябре в партнёрстве с Ниной Стоянович на турнире в Тяньцзине. В ноябре Якупович сыграла в финале турнира младшей серии WTA 125 в Мумбаи, где уступила в двух сетах белорусской теннисистке Соболенко — 2-6, 3-6. Также в команде с Ириной Хромачёвой она смогла выйти в Мумбаи в парный финал, а ранее они дошли до финала турнира WTA 125 в Хуахине.

Сезон 2018 года Хромачёва и Якупович начали с выигрыша 25-тысячника в Австралии. В марте Далила выиграла 60-тысячник ITF в одиночном разряде в Канберре. Их дуэт с Хромачёвой в апреле смог победить на грунтовом турнире WTA в Боготе. В одиночном разряде словенская теннисистка также выступила хорошо и смогла впервые дойти до полуфинала. В мае на турнире серии WTA 125 в Аньнине Хромачёва и Якупович завоевали главный парный приз. На Открытом чемпионате Франции Якупович впервые приняла участие в основном розыгрыше одиночного разряда турниров серии Большого шлема, попав туда через квалификацию. Она проиграла в первом раунде, а в парном разряде с Хромачёвой сыграла матч третьего раунда.

В июне 2018 года, сыграв на траве в Ноттингеме и Бирмингеме, Якупович дошла до 1/4 финала обоих турниров. Это принесло словенке попадание в топ-100 мирового одиночного рейтинга. На Открытом чемпионате США Хромачёва и Якупович смогла выйти в четвертьфинал в женских парах. Осенью Якупович доиграла до четвертьфинала турнира в Ташкенте и завершила сезон на 69-м месте одиночного и 47-м месте парного рейтинга.

Весной 2019 года Якупович вместе с Паулой Каня из Польши вышла в полуфинал в парном разряде турнира Праге, где они проиграли паре Анна Калинская (Россия) и Виктория Кужмова (Словакия). В сентябре в паре с американкой Сабриной Сантамарией она смогла выйти в финал турнира в Ташкенте.

С 2014 года, Якупович играет в сборной Словении на Кубке Федерации. На октябрь 2021 года она выиграла восемь из своих семнадцати матчей в этом командном турнире.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (18)

Победы (5) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (27)

Победы (9)

Поражения (18)

Игры на Кубок Федерации 
По состоянию на декабрь 2019 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Словении
Родившиеся в Есенице